Heinrich Laakmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Laakmann (Verleger) (1802–1891), deutscher Verleger
 Heinrich Laakmann (Geistlicher) (1840–1924), deutscher Geistlicher
 Heinrich Laakmann (Historiker) (1892–1955), deutsch-baltischer Historiker